Sollima ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Sollima (* 1962), italienischer Cellist und Komponist
 Sergio Sollima (1921–2015), italienischer Regisseur und Drehbuchautor
 Stefano Sollima (* 1966), italienischer Regisseur